de vruchtbaarheidsperiode van een koe
 een grote reis of een kleine wandeling (wandeltocht)
 Kruistocht, een reis van kruisridders
 Trektocht, een ambitieuze meerdaagse wandeling
 intocht, een binnenkomst met huldiging, zoals de jaarlijkse Sinterklaasintocht
 Tocht (lucht), een luchtbeweging binnenshuis
 een hoofdwatergang, een belangrijke waterafvoer